Bank of America Plaza (произносится Бэнк оф Аме́рика Пла́за) — название нескольких зданий в США, принадлежащих Банку Америки.

Здания 
Сортировка по городам, по алфавиту
 Bank of America Plaza — в Атланте, штат Джорджия.
 Bank of America Plaza — в Далласе, штат Техас.
 Bank of America Plaza — в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
  — в Сан-Антонио, штат Техас.
  — в Сент-Луисе, штат Миссури.
  — в Тампе, штат Флорида.
  — в Тусоне, штат Аризона.
  — в Форт-Лодердейле, штат Флорида.
  — в Шарлотте, штат Северная Каролина.

 См. также Несколько зданий в США, также принадлежащих Банку Америки
 
 Bank of America Center
 Bank of America Tower

Здания Bank of America